Liber puede referirse a:
 Liber (España), parroquia española del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia.
 LIBER (feria), feria internacional del libro en España.
 Liber (mitología), dios de la mitología romana.
 Líber o floema, un tipo de tejido de los organismos vegetales.